Evergete () è un titolo di benemerenza che assunsero parecchi personaggi pubblici del mondo grecofono. In particolare celebri sono:
 il re d'Egitto Tolomeo III Evergete;
 il re d'Egitto Tolomeo VIII Evergete II;
 il re dell'impero seleucide Antioco VII Evergete Sidete;
 il re del Ponto Mitridate V Evergete;
 il re di Bitinia Nicomede III Evergete.